Le Stangeriaceae sono una famiglia di piante dell'ordine Cycadales cui appartengono solo due generi viventi, Stangeria e Bowenia.

Descrizione

Distribuzione
Le specie viventi della famiglia si trovano in Sudafrica  e in Australia  (Queensland), mentre fossili si rinvengono nei sedimenti del Giurassico della Gran Bretagna.

Studi cladistici avevano suggerito che il taxon fossile Mesodescolea, rinvenuto in strati del Cretaceo in Argentina avesse delle affinità con le Stangeriaceae. Tuttavia, tale fossile appartiene alle angiosperme e non alle cicadi .

Tassonomia
La famiglia comprende 3 specie viventi suddivise in 2 generi:
genere Stangeria
Stangeria eriopus
genere Bowenia
Bowenia serrulata
Bowenia spectabilis

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Cycadophyta